Repression oder repressiv (von lateinisch reprimere „zurückdrängen“) steht für:

 Unterdrückung, gezielte Willkür, Gewalt und Machtmissbrauch
 Repression und Sensitization, in der Psychologie die Vermeidung von mit Bedrohung assoziierten Reizen
 Repressor, in der Genetik die Verhinderung der Transkription eines Gens durch ein Protein

Siehe auch:

 Repressalie (staatliche Zwangsmaßnahme im Völkerrecht)